

Persone
 Alberto Borsari (1964-2008) – armonicista e jazzista italiano
 Carlo Borsari (1913-1997) – imprenditore italiano
 Dionigio Borsari (1924) – ex calciatore italiano
 Gianfranco Borsari (1942) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Borsari (...-1904) – archeologo e topografo italiano
 Luigi Borsari (1804-1887) – politico italiano
 Luigi Borsari (1921-1983) – politico italiano
 Nino Borsari (1911-1996) – ciclista italiano
 Settimio Borsari (XVI secolo–1594) – vescovo cattolico italiano

Altro
Porta Borsari – porta cittadina nelle mura romane di Verona
Stadio velodromo Nino Borsari – impianto sportivo di Cavezzo